

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 13 podstawowych 
 Franciszków – część miasta Ożarów Mazowiecki
 Franciszków – część miasta Świdnik
 Franciszków – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn 
 Franciszków – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Strzyżewice 
 Franciszków – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew 
 Franciszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Łanięta
 Franciszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Franciszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy 
 Franciszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Franciszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec
 Franciszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim w gminie Rzeczniów 
 Franciszków – część wsi Urbanów w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Franciszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów 
 Franciszków – część wsi Skutki w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn
 Franciszków – część wsi Braki w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha
 Franciszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz 
 Franciszków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki 
 Franciszków – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą

Zobacz też 
 Franciszkowo